Charles Boateng ist der Name folgender Personen:

* Charles Boateng (Fußballspieler, 1989) (* 1989), ghanaischer Fußballspieler 
 Charles Boateng (Fußballspieler, 1997) (* 1997), ghanaischer Fußballspieler